

Geografia
 Sicilia – isola nel mare Mediterraneo
 Sicilia – regione italiana
 Sicilia – antica provincia dell'Impero romano

Nautica
Sicilia – nave ospedale della Regia marina
Sicilia – traghetto della Tirrenia
Sicilia – nave da battaglia della Regia marina della Classe Re Umberto
SNAV Sicilia - traghetto della SNAV

Persone
Claudio Sicilia – criminale italiano
Javier Sicilia – scrittore e attivista messicano
Joan Francesc Ferrer Sicilia – calciatore spagnolo
Joan Enric Vives i Sicília – arcivescovo spagnolo, attuale coprincipe di Andorra
Nina Sicilia – modella venezuelana
Pablo Sicilia – calciatore spagnolo

Sport 
Eccellenza Sicilia – campionato di calcio regionale
Promozione Sicilia – campionato di calcio regionale

Storia
Contea di Sicilia – Stato normanno
Regno di Sicilia – primo Stato moderno in Europa
Regno di Sicilia – Stato del XVIII e XIX secolo

Altro
 Regione ecclesiastica Sicilia – regione ecclesiastica della Chiesa cattolica
 Sicilia! – film del 1999 di Danièle Huillet e Jean-Marie Straub
 Sicilia – vino DOC siciliano
 Sicilia IGP – tipo di olio di oliva siciliano

Pagine correlate 
 Siciliani
 Siciliano
 Siculi